Sentinel (трансл. сентінел) — з англ. мови «вартовий».

 Sentinel AC-1 () — австралійський крейсерний танк часів Другої світової війни.
 Серія штучних супутників Землі Європейського аерокосмічного агентства місії «Sentinel», запущених за програмою «Коперник»:
 Sentinel-1
 Sentinel-1A
 Sentinel-1B
 Sentinel-2
 Sentinel-2A
 Sentinel-2B

 Sentinel — тип швидкісних патрульних катерів виробництва США.
  — серія моделей парової вантажівки першої половини 20-го століття, що випускалися британською компанією Sentinel Waggon Works.
  — американський безпілотний літальний апарат типу літаюче крило, створений із застосуванням технології стелс. 
  — скульптура Тіма Толкіна заввишки 16 метрів (52 фути), створена у 2000 році.

Топоніми 
 Сентінел — місто в окрузі Вошіта штату Оклахома, США.
 Сентінел — найвищий гірський хребет Антарктики, належить до гірської системи Елсворт.
 Сентінел — серія водоспадів з кількох крутих каскадів, які спадають в долину Йосеміті, Каліфорнія, США.
 Північний Сентінел — один з Андаманських островів в Бенгальській затоці, Індія.
 Ла-Сантінель — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.

Див. також 
 Сентінельці — один з автохтонних народів Андаманських островів.
  У Вікісловнику є сторінка en:sentinel.''